Toys for Bob, Inc. — компания, основанная Полом Райхом и Фредом Фордом в 1989 году. Они известны созданием игры Star Control и её продолжения Star Control II, однако они не принимали участие в создании Star Control 3. После этого они создали несколько игр для Crystal Dynamics: на стыке экшена и стратегии они создали The Horde, Pandemonium и The Unholy War (а также Little Witching Mischiefs в Японии для Bandai).

3 мая 2005 года компания была куплена Activision. Сотрудники Toys for Bob подписали долгосрочный контракт с Activision.

В 12 февраля 2011 года выяснилось, что Toys for Bob работает над Skylanders: Spyro’s Adventure для Activision. Также в феврале 2012 года было объявлено, что компания работает над серией новых игр в серии Spyro.

После выпуска Crash Bandicoot 4: It’s About Time в студии прошла череда увольнений, а сама студия оказалась под угрозой закрытия. В конечном итоге Activision решила оставить студию для поддержки Call of Duty: Warzone, однако было объявлено, что собственных проектов у студии больше не будет.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр по алфавиту
Производители компьютерных игр США